Dernière Danse, La Dernière Danse ou Une dernière danse est le titre de plusieurs œuvres :

Dernière Danse 
 Dernière Danse (Last Dance), un film américain réalisé par Bruce Beresford en 1996 ;
 Dernière Danse, une chanson de Kyo parue en 2003 sur l'album Le Chemin ;
 Dernière Danse, une chanson d'Indila parue en 2013 sur l'album Mini World.

La Dernière Danse 
 La Dernière Danse (L'Ultima danza), un film italien réalisé par Gerolamo Lo Savio, sorti en 1915 ;
 La Dernière Danse (Six Weeks), un film américain réalisé par Tony Bill, sorti en 1982 ;
 La Dernière Danse, une chanson de Slaï sortie en 2005 ;
 La Dernière Danse, une chanson de Michel Sardou sortie en 2007 sur l'album Hors format ;
 Vanaprastham - La Dernière Danse (Vaanaprastham), un film franco-germano-indien réalisé par Shaji N. Karun sorti en 1999 ;
 La Dernière Danse (The Hole), un film franco-taïwanais réalisé par Tsai Ming-liang, sorti en 1999 ;
 La Dernière Danse, dernière tournée de Michel Sardou en 2017-2018 et album live qui en résulte.

Une dernière danse 
 Une dernière danse (The Last Dance), un téléfilm américain réalisé par Kevin Dowling, sorti en 2000.